Das Båstad Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 14. Juli 2018 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 122 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 108 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 116 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Båstad